Ре́ммий (; II—I века до н. э.) — римский политический деятель, эдил предположительно в 94 году до н. э. Его преномен неизвестен. Упоминается в источниках в связи только с одним эпизодом: он занимал должность эдила вместе с Марком Ливием Друзом. Точных датировок нет, но Роберт Броутон относит эдилитет Реммия и Друза к 94 году до н. э. Согласно Псевдо-Аврелию Виктору, Реммий сделал в адрес своего коллеги какое-то замечание «о пользе Республики», и Друз спросил в ответ: «А что у тебя общего с нашей Республикой?» О дальнейшей судьбе Реммия ничего не известно.

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся во II веке до н. э.
Эдилы
Умершие в I веке до н. э.